La polacca Iga Świątek era la detentrice del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

Daria Snigur ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Alexa Noel con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Emma Navarro (semifinale)
  María Camila Osorio Serrano (secondo turno)
  Zheng Qinwen (terzo turno)
  Diane Parry (semifinale)
  Hurricane Tyra Black (primo turno)
  Natsumi Kawaguchi (quarti di finale)
  Sada Nahimana (primo turno)
  Alina Charaeva (primo turno)

  Mananchaya Sawangkaew (primo turno)
  Alexa Noel (finale)
  Kamilla Bartone (primo turno)
  Park So-hyun (secondo turno)
  Anastasia Tikhonova (primo turno)
  Joanna Garland (primo turno)
  Helene Pellicano (secondo turno)
  Adrienn Nagy (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2019